

Села:
 Трибухівці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Трибухівці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район

Трибухівці — сільська гміна у Бучацькому повіті Тарнопольського воєводства Другої Речі Посполитої